Сычугова — женская фамилия. Известные носители:

 Сычугова, Вера Викторовна (род. 1963) — советская и российская легкоатлетка, специалистка по спринтерскому бегу.
 Сычугова, Наталия Витальевна (род. 1999) — российский боксёрша, мастер спорта международного класса (2018), двукратная чемпионка России (2021, 2022).

См. также 
 Сычугов
 Сычугово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области России